Glazura – ogólnie: szklista powłoka 
 glazura – szklista powłoka na płytkach, ceramice itp.
 glazura – płytki ceramiczne pokryte taką powłoką
 glazura – warstwa cukru na owocach lub ciastkach
 glazura – warstwa lodu, głównie na rybach

sv:Glasyr